

Ковильне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Ковильне — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Ковильне — присілок, Альменєвський округ, Курганська область

Ковильне — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ковильне — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Ковильне — село, Херсонська область, Новотроїцький район
 Ковильне — селище, Луганська область, Антрацитівський район